Lanthanolania (betekent 'vergeten slachter') is een geslacht van uitgestorven diapsiden uit het Midden-Perm (Wordien of Laat-Kazanien in Oost-Europa) afzettingen van de provincie Archangelsk, Rusland. Het is bekend van het holotype en enige exemplaar PIN 162/56, een bijna complete schedel met dentarium uit de Glyadnaya Shchelya-vindplaats, Mezen-rivier in het district Mesen. 

Het werd voor het eerst benoemd in 2003 door Sean Patrick Modesto en Robert R. Reisz en de typesoort is Lanthanolania ivakhnenkoi. De geslachtsnaam is een combinatie van het Grieks lanthanos, 'vergeten', en Latijn lanius, 'slachter'. Het typespecimen was al lang bekend maar incorrect gelabeld als een lid van de Synapsida. De soortaanduiding eert de Russische paleontoloog Michail Feodosjewitsj Iwachnenko.

Fylogenie 

Uitgestorven reptielen